Хунан может означать:

Персоналии 
 Хунан — монгольский военачальник XIII века.

Топонимы 
 Хунан — крепость на берегу р. Кура.